Lohmeyer oder Lohmeÿer ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Lohmeyer (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Birgit Lohmeyer (* 1958), deutsche Schriftstellerin und Fotokünstlerin
 Carl F. H. Lohmeyer (1832–1908), deutscher Arzt
 Christa-Mette Mumm von Schwarzenstein, geb. Lohmeÿer, (1917–2011) deutsche Politikerin
 Dorothea Hölscher-Lohmeyer (1913–2008), deutsche Germanistin und Goethe-Forscherin
 Edward Lohmeyer (1847–1927), deutscher Germanist und Bibliothekar
 Erich Lohmeyer (1886–1966), deutscher Bauingenieur
 Ernst Lohmeyer (1890–1946), deutscher evangelischer Theologe
 Ferdinand Lohmeyer (1826–1911), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Fritz Lohmeyer (1890–1945), SPD-Funktionär und Widerstandskämpfer in Hannover
 Gerd Lohmeyer (* 1945), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Hans Lohmeyer (1881–1968), Oberbürgermeister von Königsberg i. Pr. 
 Hans Joachim Lohmeyer (1913–1980), deutscher Architekt
 Henno Lohmeyer (* 1931), deutscher Journalist 
 Horst Lohmeyer, Eigentümer eines Forsthofes, siehe Forsthof Jamel 
 Imke Lohmeyer (* 1988), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Johann Georg Lohmeyer († 1680), deutscher Hochschullehrer und Rektor
 Johann Karl Jacob Lohmeyer (1776–1852), deutscher Mediziner
 Julius Lohmeyer (1835–1903), deutscher Schriftsteller

 Peter Lohmeyer (Marineoffizier) (1911–2002), Kapitän zur See, Kommandant der Gorch Fock
 Peter Lohmeyer (* 1962), deutscher Schauspieler
 Robert Lohmeyer (1879–1959), deutscher Fotochemiker und Pionier der Farbfotografie
 Till R. Lohmeyer (* 1950), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Mykologe
 Walther Lohmeyer (1890–1951), deutsch-schweizerischer Verleger und Schriftsteller
 Wilhelm Lohmeyer (1912–2012), deutscher Botaniker
 Wolfgang Lohmeyer (1919–2011), deutscher Autor und Schauspieler

Siehe auch:
 Lohmeier